Suhr est un nom ropre.

Toponyme 

 Suhr, commune suisse du canton d'Argovie.

Patronyme 

 Brendan Suhr (1951-),  entraîneur et dirigeant américain de basket-ball.
 Friedrich Suhr (1907-1946), avocat allemand et SS-Obersturmbannführer au sein du NSDAP.
 Jennifer « Jenn » Suhr (1982-), athlète américaine pratiquant le saut à la perche.
 Ole Berendt Suhr (1813-1875), marchand, investisseur, propriétaire foncier et philanthrope danois.
 Otto Suhr (1894-1957), journaliste et homme politique allemand.
 William Suhr (1896-1984), conservateur et restaurateur d'art américain.

Autre 
 L'Institut Otto-Suhr (Institut Otto-Suhr de science politique), institut de l'université libre de Berlin.

Voir aussi 
 La Suhre ou Sure, rivière suisse.